«Биль» — шахматный турнир, проводимый в городе Биль (Швейцария) с 1968 года. Первый турнир гроссмейстеров проводится с 1977 года.

Победители в Биле

Межзональные турниры

Турниры гроссмейстеров

Опены

Примечания

Ссылки 
 Список победителей 

Биль (шахматный турнир)